Piastów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Piastów, dans le powiat de Pruszków 
 du village de Piastów, dans le powiat de Garwolin
 du village de Piastów, dans le powiat de Przasnysz 
 du village de Piastów, dans le powiat de Radom